Andrew Barisic (1986) – calciatore australiano
 Borna Barišić (1992) – calciatore croato
 Hrvoje Barišić (1991) – calciatore croato
 Josip Barišić (1981) – calciatore croato
 Josip Barišić (1983) – calciatore bosniaco
 Josip Barišić (1986) – calciatore croato
 Maks Barišič – calciatore sloveno
 Tomislav Barišić (1993) – calciatore bosniaco
 Zoran Barišić (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco